Medeiros puede hacer referencia a:

Personas 
 Borges de Medeiros (1863-1961), abogado y político de Brasil.
 Elli Medeiros (1953-), cantante y actriz uruguaya.
 Etiene Medeiros (1991-), nadadora brasileña.
 Gertrudis Medeiros (1780-?), patriota argentina con destacada participación durante la Guerra de Independencia de la Argentina.
 Glenn Medeiros (1970-), cantautor estadounidense del estado de Hawái.
 Iuri Medeiros (1994-), futbolista portugués.
 José de Medeiros (1748-1815), funcionario colonial español de origen portugués, que ejerció como gobernador de la Intendencia de Salta del Tucumán, en el Virreinato del Río de la Plata a principios del siglo XIX.
 Maria de Medeiros (1965-), actriz, directora de cine y cantante portuguesa.
 Maria Lúcia Medeiros (1942-2005), escritora, cuentista, poeta, y profesora brasileña.
 Paulina Medeiros (1905-1992), narradora, poeta, dramaturga, novelista, y cuentista uruguaya.
 Teresa Medeiros (1962-), escritora estadounidense de novelas románticas de corte histórico.

Geografía, territorios, localidades, municipios, lugares, construcciones 
 Medeiros, localidad del municipio gallego de Monterrey, en la provincia de Orense (España).